Theodor Brinek sr. – calciatore austriaco (1898-1974)
 Theodor Brinek jr. – calciatore austriaco (1921-2000)